Rodas ist der Familienname folgender Personen:

 Abílio Rodas de Sousa Ribas (* 1931), portugiesischer Ordensgeistlicher, Bischof von São Tomé und Príncipe
 Ana María Rodas (* 1937), Dichterin, Erzählerin und Essayistin
 Arturo Rodas (* 1954), ecuadorianischer Komponist
 Haroldo Rodas Melgar (1946–2020), guatemaltekischer Politiker, Diplomat und Wirtschaftswissenschaftler
 Juana Marta Rodas (1925–2013), paraguayische Keramikkünstlerin
 Julián Rodas (* 1982), kolumbianischer Radrennfahrer
 Lorenzo de Rodas (1930–2011), mexikanischer Schauspieler
 Manolo Rodas (* 1996), deutscher Fußballspieler
 Manuel Rodas (* 1984), guatemaltekischer Straßenradrennfahrer
 Roger Rodas (1975–2013), salvadorianischer Rennfahrer und Geschäftsmann

Rodas bezeichnet folgende geografische Objekte:
 Rodas (Municipio), ein Municipio in der kubanischen Provinz Cienfuegos